Сабатіні, Сабаттіні

 Аліче Сабатіні (* 1996) — італійська баскетболістка, переможниця конкурсу «Міс Італія»-2015.
 Андреа Сабатіні (1487—1530) — італійський художник, учень Рафаеля.
 Габріела Сабатіні (* 1970) — аргентинська професійна тенісистка, срібна призерка Олімпіади-1988.
 Рафаель Сабатіні (1875—1950) — англомовний письменник, автор творів про капітана Блада.
 Сандра Сабаттіні (1961—1984) — італійська студентка, блаженна Католицької Церкви.
 Франческо Сабатіні (1722—1797) — іспанський архітектор 18 ст., перехідної доби від бароко до класицизму.
 Хонатан Саббатіні (1988-) — уругвайський футболіст, півзахисник клубу «Лугано».